Первый дивизион Мальты 1939/1940 () — 29-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1939/1940
Мальта
Мальта
1939 год на Мальте
1940 год на Мальте